Die Fußball-Oberliga Berlin 1975/76 war die zweite Spielzeit der vom Verband Berliner Ballspielvereine durchgeführten Oberliga Berlin.

Der SC Union 06 Berlin sicherte sich den Meistertitel und nahm an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga teil. Dort belegte Union 06 in der Gruppe Nord B den dritten Rang und verpasste damit den Aufstieg. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahmen die Amateure von Hertha BSC teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen den SC Concordia Hamburg verlor.

Durch den Abstieg vom Spandauer SV aus der 2. Bundesliga, musste neben BBC Südost, dem 1. FC Neukölln sowie den Vorjahres-Aufsteigern Preußen Wilmersdorf und Traber FC Mariendorf auch der SC Staaken den Gang in die untergeordnete Amateurliga antreten. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der Spandauer BC 06 und Hellas-Nordwest auf.



Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 306 Spielen kamen 40.831 Zuschauer (ø 133 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 705 Hertha BSC Amateure – SC Union 06 Berlin (26. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 19 Tennis Borussia Berlin Amateure – Traber FC Mariendorf (23. Spieltag)

Berliner-Meister

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga

Spiele 
Gruppe Nord "Staffel B"

|}

Abschlusstabelle 

|}

Literatur

Weblinks 
 Berichte zur Saison 1975/76. (PDF; 3,25 MB) Archiv vom SC Union 06 Berlin

1976
Fußballsaison 1975/76